Сан Дијегито има више значења:

 Сан Дијегито (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Дијегито (Калкини), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Дијегито (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Дијегито (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Дијегито, Сирило Рамирез (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Дијегито (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику